Kabinett Böhmer bezeichnet folgende Landesregierungen Sachsen-Anhalts unter Wolfgang Böhmer (CDU):
Kabinett Böhmer I (2002–2006)
Kabinett Böhmer II (seit 2006)